Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 653 dans le monde.

 Route européenne 653 traversant la Hongrie et la Slovénie
 Route nationale 653 en France